Beglin ist der Familienname folgender Personen:
 Beth Beglin (* 1957), US-amerikanische Hockeyspielerin
 Jim Beglin (* 1963), irischer Fußballspieler